Osterman, Ostermann och Ostermans kan avse:

Personer
 Aleksandr Osterman-Tolstoj (1770–1857), rysk general
 Einar Osterman (1902–1964), svensk överläkare och politiker
 Hans Osterman (1883–1941), svensk bilhandelsföretagare
 Heinrich Ostermann (1686–1747), tyskfödd rysk politiker
 Hilma Osterman (1833–1913), svensk konstnär
 Hilma Johanna Osterman (1863–1949), svensk konstnär
 Ivan Osterman (1725–1811), rysk greve och diplomat
 Ivar Osterman (1876–1932), svensk militär och tidningsman
 Jenny Osterman (1866–1934), svensk konstnär
 Johanna Lazcano Osterman (född 1983), svensk skådespelare
 Justus Osterman, flera personer
 Justus Osterman (präst) (1791–1865), svensk prost och riksdagsman
 Justus Osterman (militär)  (1833–1908), svensk sjömilitär
 Justus Osterman (ingenjör) (1912–1964), svensk uppfinnare och ämbetsman
 Lennart Osterman (1911–1996), svensk företagare i bilhandels- och flygbranscherna
 Oscar Osterman (1874–1956), svensk militär

Näringsverksamhet
Ostermans marmorhallar – en utställningslokal vid Stureplan i Stockholm
AB Hans Osterman – ett personbilsföretag i Stockholm
Ostermans Aero AB – ett tidigare helikopter- och helikopterserviceföretag
Osterman Helicopter AB – varumärke för pågående helikopterflygverksamhet inom Storm Heliworks
Osterman Helicopter i Göteborg AB – ett tidigare helikopterbolag 
Osterman Helicopter i Östersund AB – ett tidigare helikopterbolag